Maschhadi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Maschhadi (Mir Sayyid Ahmad; † 1578), persischer Kalligraf der Nastaliq-Schrift im 16. Jahrhundert
 Soltan Ali Maschhadi (1435–1520), persischer Kalligraf und Kalligrafielehrer